Gunslinger steht für:

 Gunslinger, US-amerikanischer Western (1956), siehe Sonntag sollst du sterben
 Gunslinger (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1961)
 The Dark Tower: The Gunslinger, Roman (1982) von Stephen King, siehe Schwarz (Roman)
 Call of Juarez: Gunslinger, Ego-Shooter-Game (2013)

Siehe auch: